Die Saison 2017/18 der A-Junioren-Bundesliga war die 15. Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorangegangenen 14 Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel West um die deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Die Halbfinals wurden in Hin- und Rückspielen, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender deutscher Meister ging Borussia Dortmund in die Saison. Die Westfalen konnten ihren Titel nicht verteidigen, Hertha BSC gewann das Finale.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nehmen der Niendorfer TSV und 1. FC Union Berlin als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, TSV Havelse und  der Chemnitzer FC, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Dabei konnte sich der Chemnitzer FC nach einer 0:1 Hinspielniederlage in Havelse mit einem klaren 6:2 im Rückspiel vor heimischer Kulisse durchsetzen.

Tabelle

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der SC Fortuna Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, der SC Paderborn als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen und DJK Arminia Klosterhardt aus der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger gelangten die SpVgg Unterhaching aus der A-Jugend-Bayernliga und der 1. FC Heidenheim aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest,  Eintracht Trier, und der A-Jugend-Hessenliga, der SV Wehen Wiesbaden, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Hier konnte sich Wiesbaden mit 5:0 und 2:0 durchsetzen.

Tabelle

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2018 
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel West qualifizieren sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die folgenden Mannschaften qualifizieren sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

Das Hinspiel des ersten Halbfinales fand am 10. Mai 2018 um 12:00 Uhr statt, das Rückspiel wurde am 15. Mai um 18:00 Uhr ausgetragen. Das Hinspiel des zweiten Halbfinales fand ebenfalls am 10. Mai um 14:00 Uhr statt, das Rückspiel wurde am 16. Mai um 16:30 Uhr ausgetragen.

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2017/18 bei kicker.de
 Staffel West 2017/18 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2017/18 bei kicker.de

Fußballsaison 2017/18
2017 18